Foxworth ist der Familienname folgender Personen:

 Jaimee Foxworth (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Foxworth (* 1941), US-amerikanischer Schauspieler

Foxworth steht für:
 Foxworth (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten